Thurman puede referirse a:

Apellido 
 Howard Thurman, teólogo y activista afro-estadounidense.
 Uma Thurman, actriz estadounidense.

Nombre 
 Thurman Thomas, deportista afro-estadounidense.

Geografía 
 Thurman, localidad del estado de Iowa.
 Thurman, localidad del estado de Nueva York.